Die B Grupa 1959/60 war die elfte Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 9. August 1959 und endete am 3. Juli 1960.

Modus 
Die Liga wurde erstmals seit 1952 wieder eingleisig geführt. Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten drei Teams stiegen in die A Grupa auf, während die letzten beiden Vereine in die W Grupa abstiegen.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1959 60
Fußballsaison 1959/60